Robert Young kan syfta på bland andra:

* Robert Young (1822–1888), skotsk bibelforskare och -översättare
 Robert Young (1907–1998), amerikansk skådespelare
 Robert Young (1916–2011), amerikansk löpare